Првенство Француске у рагбију 2015/16. (службени назив: 2015–16 Top 14) је било 117. издање првенства Француске у рагбију, највишег ранга рагби јунион такмичења у Француској. 

У другу лигу испали су Ојонакс и Ажен, а титулу је освојио Расинг де Метро, пошто је у финалу савладао Тулон. Финале је одиграно у Шпанији, на стадиону фудбалског клуба "Барселона" и забележена је рекордна посета за једну клупску рагби утакмицу (99 124 навијача). Због европског првенства у фудбалу, финални меч француске лиге у рагбије није могао да се одигра на "Стад де Франс".

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Клермон, Тулон, Монпеље, Расинг, Тулуз и Кастр.

2. У европски челинџ куп отишли су Брив, Стад Рошел, Гренобл, По и Стад Франс. 

3. У другу лигу испали су Ажен и Ојонакс.

Плеј оф 

Четвртфинале

Расинг - Тулуз 21-16

Монпеље - Кастр 28-9

Полуфинале

Клермон - Расинг 33-34

Тулон - Монпеље 27-18

Финале

Тулон - Расинг 21-29

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Жетен Жермејн 319, Брив
  Зек Холмс 256, Стад Рошел
  Бартон Френсис 246, Ажен
  Џонатан Вишњевски 240, Гренобл
  Жулс Плисон 208, Стад Франс
  Џонатан Пелисе 205, Тулон
  Димитри Катракилис 189, Монпеље
  Себастијан Бези 176, Тулуз
  Морган Пара 166, Клермон
  Ники Робинсон 153, Ојонакс

Највише есеја

  Тимоси Нагуса 16, Монпеље
  Џошуа Туисова 12, Тулон
  Дејвид Смит 11, Кастр
  Гаел Фикоу 9, Тулуз
  Марвин О'Конор 9, Монпеље
  Дејвид Стритл 9, Клермон
  Алекс Толоу 9, Кастр
  Делон Армитаџ 8, Тулон
  Џејмс О'Конор 8, Тулон

Посећеност утакмица 

Највеће посете на утакмицама у лигашком делу

 Тулон - Клермон 57.886 
 Бордо - Тулон 38.416
 Тулуз - Тулон 32.479
 Стад Франс - Расинг 20.000
 Клермон - Тулуз 18.730 
 Гренобл - Расинг 18.000

Референце 

Сезоне Првенства Француске у рагбију
Рагби у 2015.
Рагби у 2016.